Johann Hellwig ist der Name folgender Personen:

* Johann Hellwig (Orgelbauer) (um 1560–nach 1611), deutscher Orgelbauer
 Johann Christian Ludwig Hellwig (1743–1831), deutscher Mathematiker, Entomologe und Mineraloge
 Johann Otto Hellwig (1654–1698), deutscher Ostindienreisender, Arzt und Alchemist

Siehe auch:
 Johann Helwig (1609–1674), deutscher Dichter und Arzt